Ирина́рх ( — «правитель мира», от  — мир,  — правлю) — мужское имя. Официальное русское крестильное имя.

Известные носители 
 Иринарх (1748—1821) — архимандрит Русской православной церкви; ректор Нижегородской духовной семинарии.

 Иринарх Глушицкий — инок, составитель жития преподобного Дионисия Глушицкого и похвального слова ему.
 Иринарх Ростовский (1547—1616) — преподобный, затворник ростовского Борисоглебского монастыря на Устье.
 Иринарх Севастийский — раннехристианский мученик, пострадал при императоре Диоклетиане.
 Иринарх Соловецкий (умер в 1628) — игумен соловецкий.

 Иринарх (Базилевич) (? — после 1814) — игумен Покровского монастыря Московской епархии, ректор Крутицкой духовной семинарии.
 Иринарх (Вологжанин) (1886—1973) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Иринарх (Грезин) (род. 1951) — епископ Красногорский, викарий Московской епархии.
 Иринарх (Лапшин) (1832—1902) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Иринарх (Павлов) (1878—1937) — участник григорианского раскола.
 Иринарх (Парфёнов) (1881—1952) — предстоятель Древлеправославной церкви Христовой.
 Иринарх (Попов) (1790—1877) — архиепископ Рязанский.
 Иринарх (Синеоков-Андриевский) (1871—1933) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пермский.
 Иринарх (Тымчук) (род. 1987) — епископ Новопсковский, викарий Северодонецкой епархии..
 Иринарх (Шигин) (ум. 1806) — настоятель Богородицкого Песоченского монастыря Костромской епархии Русской православной церкви.

Примечания 

Имена греческого происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки